Терёшина — женская форма русской фамилии Терёшин.

 Известные носители 
 Терёшина, Елена Борисовна (род. 1959) — советская гребчиха.
 Терёшина, Ирина Анатольевна (Нельсон, род. 1972) — российская певица, автор песен, продюсер и солистка группы «Reflex».
 Терёшина, Татьяна Викторовна (род. 1979) — российская певица, фотомодель и солистка группы «Hi-Fi».
 Терёшина, Олеся Владимировна (род. 1982) — российская футболистка.